Siracusa kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Siracusa (provins) – en provins, Sicilien, 
 Syrakusa – en kommun i Sicilien, Provincia di Siracusa,

Se även 
 Syracuse – flera

Robotskapade Italienförgreningar